Терез Дескейру може да се отнася за:

 Терез Дескейру, роман на Франсоа Мориак
 Терез Дескейру (филм, 1962), филм на Жорж Франжу
 Терез Дескейру (филм, 2012), филм на Клод Милер